Hjerting Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Hjerting Kirke (Esbjerg Kommune) – en kirke i Hjerting Sogn i Esbjerg Kommune
 Hjerting Kirke (Vejen Kommune) – en kirke i Hjerting Sogn i Vejen Kommune